Домогацкий— фамилия.

Известные носители 
 Домогацкий, Владимир Николаевич  (1876—1939) — русский советский скульптор. Педагог, профессор МГХИ (с 1937). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937).
 Домогацкий, Григорий Владимирович (род. 1941) — российский учёный-физик, специалист в области физики нейтрино и нейтринной астрофизики, член-корреспондент Российской академии наук, внук Домогацкого Владимира Николаевича .

См. также 
 Домогацкие